{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (69901) - || 1998 SA141 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69902) - || 1998 SS141 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69903) - || 1998 SU142 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69904) - || 1998 SH143 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69905) - || 1998 SA146 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69906) - || 1998 SU146 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69907) - || 1998 SW146 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69908) - || 1998 SU153 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69909) - || 1998 SS154 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69910) - || 1998 SE155 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69911) - || 1998 SF155 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69912) - || 1998 SE156 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69913) - || 1998 SF157 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69914) - || 1998 ST158 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69915) - || 1998 SU165 || 23 september 1998 || Catalina || CSS
|-
| (69916) - || 1998 SV166 || 23 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69917) - || 1998 TF || 10 oktober 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69918) - || 1998 TP6 || 15 oktober 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (69919) - || 1998 TK9 || 12 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69920) - || 1998 TQ9 || 12 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69921) - || 1998 TM19 || 15 oktober 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69922) - || 1998 TF20 || 13 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69923) - || 1998 TR22 || 13 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69924) - || 1998 TX22 || 13 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69925) - || 1998 TU30 || 10 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69926) - || 1998 TZ31 || 11 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69927) - || 1998 TN32 || 11 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69928) - || 1998 TY32 || 14 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69929) - || 1998 TA33 || 14 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69930) - || 1998 TQ33 || 14 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69931) - || 1998 UA || 16 oktober 1998 || Catalina || CSS
|-
| (69932) - || 1998 UK || 16 oktober 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (69933) - || 1998 UA7 || 21 oktober 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (69934) - || 1998 US13 || 23 oktober 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69935) - || 1998 UA17 || 27 oktober 1998 || Catalina || CSS
|-
| (69936) - || 1998 UD17 || 17 oktober 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69937) - || 1998 UZ21 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69938) - || 1998 US23 || 17 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69939) - || 1998 UQ25 || 18 oktober 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69940) - || 1998 UD26 || 18 oktober 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69941) - || 1998 UL30 || 18 oktober 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (69942) - || 1998 UC31 || 25 oktober 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (69943) - || 1998 UE34 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69944) - || 1998 UM35 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69945) - || 1998 UD38 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69946) - || 1998 UU40 || 28 oktober 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69947) - || 1998 UZ44 || 20 oktober 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69948) - || 1998 VD2 || 9 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (69949) - || 1998 VN4 || 11 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (69950) - || 1998 VW4 || 12 november 1998 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (69951) - || 1998 VK6 || 11 november 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (69952) - || 1998 VW12 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69953) - || 1998 VO17 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69954) - || 1998 VC19 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69955) - || 1998 VK21 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69956) - || 1998 VP26 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69957) - || 1998 VM29 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69958) - || 1998 VP29 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69959) - || 1998 VM31 || 14 november 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69960) - || 1998 VN31 || 11 november 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (69961) Millosevich || 1998 VS33 || 15 november 1998 || Sormano || P. Sicoli, F. Manca
|-
| (69962) - || 1998 VX34 || 12 november 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (69963) - || 1998 VP35 || 4 november 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69964) - || 1998 VM36 || 14 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69965) - || 1998 VN40 || 14 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69966) - || 1998 VF46 || 15 november 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69967) - || 1998 VS49 || 11 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69968) - || 1998 VX51 || 13 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69969) - || 1998 VX54 || 14 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69970) - || 1998 WV || 17 november 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (69971) Tanzi || 1998 WD2 || 18 november 1998 || Sormano || M. Cavagna
|-
| (69972) - || 1998 WJ2 || 19 november 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (69973) - || 1998 WO4 || 17 november 1998 || Catalina || CSS
|-
| (69974) - || 1998 WH5 || 18 november 1998 || Catalina || CSS
|-
| (69975) - || 1998 WU5 || 17 november 1998 || Dossobuono || L. Lai
|-
| (69976) - || 1998 WD6 || 18 november 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (69977) Saurodonati || 1998 WL9 || 28 november 1998 || Monte Agliale || E. Mazzoni, M. Ziboli
|-
| (69978) - || 1998 WL10 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69979) - || 1998 WJ14 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69980) - || 1998 WP15 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69981) - || 1998 WE16 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69982) - || 1998 WY16 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69983) - || 1998 WO17 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69984) - || 1998 WG18 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69985) - || 1998 WV22 || 18 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69986) - || 1998 WW24 || 18 november 1998 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (69987) - || 1998 WA25 || 19 november 1998 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (69988) - || 1998 WA31 || 18 november 1998 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (69989) - || 1998 WK31 || 19 november 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69990) - || 1998 WU31 || 18 november 1998 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| (69991) - || 1998 WP32 || 19 november 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69992) - || 1998 WC33 || 20 november 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (69993) - || 1998 WS37 || 21 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69994) - || 1998 WT37 || 21 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69995) - || 1998 WE38 || 21 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (69996) - || 1998 WV40 || 18 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69997) - || 1998 WX40 || 18 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (69998) - || 1998 XD || 1 december 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (69999) - || 1998 XN || 9 december 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (70000) - || 1998 XX6 || 8 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten